Lanzetti: è un cognome italiano, deriva dal nome Lanza (mestierante di armi). È caratteristico della Provincia di Torino (Carmagnola), con un ceppo minore in Provincia di Brescia, in Provincia di Viterbo e a Rimini.

Persone 
 Bernardo Lanzetti – cantautore italiano
 Giacomo Lanzetti – vescovo cattolico italiano
 Giampaolo Lanzetti – calciatore italiano

Altro 
 Bernardo Lanzetti – secondo album da solista di Bernardo Lanzetti, pubblicato nel 1980
 Bernardo Lanzetti – quinto album da solista di Bernardo Lanzetti, pubblicato nel 1982

Pagine correlate 
Lanze
Lanza